Alberto Gómez (né en 1988), joueur de football cubain ;
 Alberto Gómez (né en 1944), joueur de football uruguayen ;
  (né en 1950), joueur de football argentin ;
  (né en 1980), joueur de football espagnol ;
  (né en 1963), sculpteur espagnol.